Fierro puede hacer referencia a:

 En química, el elemento hierro (fierro en el idioma español de América, derivado del castellano antiguo).
 La revista de historietas argentina Fierro.
 Apellido de origen Italiano (probablemente originario de Campania, pero común también en Roma, Turín y el norte de Milán) sinónimo de apellidos como Ferro o Di Fierro. Representa a las personas trabajadoras del metal y se interpreta como Blacksmith en los países de habla inglesa; en español suele corresponder a Hierro o Herrero.

Literatura 
 El poema nacional argentino Martín Fierro.
 Familia protagónica de la serie argentina Son de Fierro.
Personaje de la saga “Magnus Chase y los dioses de Asgard” llamado Álex Fierro.

Personas 
 Gonzalo Fierro, futbolista chileno.
 Roberto Fierro Villalobos, pionero piloto militar de la Fuerza Aérea Mexicana.

Enlaces externos